д’Альбе́р-Люксембу́рг () — французская дворянская фамилия, может означать:
 д’Альбер-Люксембург, Анри-Леон (1630—1661) — герцог де Пине-Люксембург, принц де Тенгри, официально объявленный слабоумным и лишённый наследства.
 д’Альбер-Люксембург, Мари-Луиз-Клер (1623—1706) — принцесса де Тенгри, придворная дама королевы Марии-Терезии Испанской.
 См. также 
 д’Альбер